Hazi Helo é o sexto álbum de estúdio da cantora libanesa Najwa Karam. Após o lançamento deste álbum a cantora fez uma turnê a nível mundial com shows em muitos países árabes, partes da Europa e da América. Nos EUA, todos os seus shows tiveram a venda dos ingressos esgotada e para honrar esse sucesso estrondoso, Najwa recebeu a chave da Cidade de Chicago. Este álbum também obteve excelentes posições como os seus últimos três trabalhos do selo da Rotana Records.

Track listing
 "Ala Mahlak" (Devagarzinho)
 "Hazi Helo" (Eu tenho Sorte)
 "Ba'adak Ma Btarifni" (Você Ainda Não Me Conhece)
 "El-Ghorbil" (Filtro)
 "Dalouna" (Dalouna)
 "Bta'mil Rai" (Farás Algo de Bom)
 "Qisa Ghareiba" (Uma História Estranha)
 "Khayarouni" (Eles me Fizeram Escolher)

Álbuns de Najwa Karam
Álbuns de 1996